Чаусово — название населённых пунктов:

Россия 
 Чаусово — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Чаусово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.

Украина 
 Чаусово — село в Первомайском районе Николаевской области.

См. также 
 Чаусово Второе